Deux sous-marins de la Marine espagnole ont porté successivement le nom de García de los Reyes, en l’honneur du premier commandant de l’arme sous-marine espagnole, l’amiral Mateo García de los Reyes :
 le , l’ex-sous-marin américain  de classe Balao, en service dans la Marine espagnole de 1959 à 1982.
 le , un sous-marin de classe S-80 en construction à Carthagène.

Nom de bateau de la Marine espagnole